Acanthocinus xanthoneurus — вид жуков-усачей из подсемейства ламиин. Распространён в Италии и на Сицилии. Кормовым растением личинок является бук европейский.

Примечания 

Усачи длинноусые
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1852 году
Эндемики Италии